Dogu steht für:
 Dogū, Terrakotta-Statuen der japanischen Kunst

 Doğu, einen türkischen Vor- und Familiennamen (mit Namensträgern)